Metamorphosis е шести студиен албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. Първоначално, заглавието на албума е Days of War, Nights of Love, цитат от песента No More Secrets от предишния албум, The Paramour Sessions. Вместо това, две от песните се казват Days of War и Nights of Love.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Тобин Есперанс – бас, бек вокали
 Тони Палермо – барабани

Допълнителен персонал 
 Мик Марс – соло в Into the Light

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 2009 година